Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Pittsburgh, nach der Stadt Pittsburgh, Pennsylvania:

USS Pittsburgh (1861), ein Panzerschiff, in Dienst von 1862 bis 1865
USS Pennsylvania (ACR-4), ein Kreuzer der Pennsylvania-Klasse, in Dienst von 1905 bis 1931, später umbenannt in USS Pittsburgh (CA-4)
USS Pittsburgh (CA-72), ein Kreuzer der Baltimore-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1956
USS Pittsburgh (SSN-720), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1985

Pittsburgh
Pittsburgh